Индрит Шабан Фортузи (; ) — албанский футболист, игравший на позиции нападающего. Со 167 забитыми голами входит в десятку лучших бомбардиров чемпионата Албании за всю историю существования турнира.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1990 году в тиранском «Динамо». В 1993 году перешёл в другой столичный клуб - «Тирана», где за 5 лет трижды становился национальным чемпионом. В 1998 году подписал контракт с греческой командой «Аполлон Смирнис». Через 2 года вновь вернулся в «Тирану» и помог клубу еще дважды выиграть национальное первенство. С 2005 по 2007 года был в составе «Ираклиса». Карьеру футболиста завершил в сезоне 2007/08 в «Тиране».

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Албании дебютировал 3 июня 1992 года в квалификации на Чемпионат мира 1994 против сборная Литвы (1:0). Всего за сборную Фортузи провёл 25 матчей и забил 1 гол.

Гол за сборную

Достижения

Тирана 
 Чемпион Албании: 1994/95, 1995/96, 1996/97, 2002/03, 2003/04

Личная жизнь 
Женат и имеет двух детей.

Примечания 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тирана
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Аполлон Смирнис»
Игроки ФК «Ираклис»